

Plaatsen 
Brazilië
 Palma (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais.
Italië
 Palma Campania, een gemeente in de Italiaanse provincie Napels.
 Palma di Montechiaro, een gemeente in de Italiaanse provincie Aggrigento.
Mozambique
 Palma (Mozambique), een stad in de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado
 Palma (Cabo Delgado), een district in de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado.
Spanje
 Palma (stad), de hoofdstad van de Spaanse eilandengroep de Balearen.
 Palma de Gandía, een gemeente in de Spaanse provincie Valencia.
 Palma del Río, een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba.

Personen met de achternaam Palma 
 Brian De Palma, een Amerikaans filmregisseur.
 Piero de Palma, een Italiaanse tenor.

Zie ook 
 La Palma (doorverwijspagina)
 Palmas (doorverwijspagina)